Il singolare  del Croatia Open Umag 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Aleksandr Dolgopolov ma è stato sconfitto in semifinale.

Marin Čilić ha sconfitto nel match decisivo Marcel Granollers per 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

 Fernando Verdasco (semifinale)
 Marin Čilić (campione)
 Aleksandr Dolgopolov (semifinale)
 Marcel Granollers (finale)

  Carlos Berlocq (quarti di finale)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Martin Kližan (secondo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2012
ATP World Tour 2012